Гю́ттлер ( или Guettler) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гюнтер Гюттлер (; р. 1961) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Карой Гюттлер (; р. 1968) — венгерский пловец, чемпион Европы, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Людвиг Гюттлер (; р. 1947) — немецкий трубач, дирижёр и общественный деятель.
 Михаэль Гюттлер (; р. 1966) — немецкий дирижёр.